Zeiss név lehetséges jelentései
 Carl Zeiss, (1816. szeptember 11. – 1888. december 3.) német finommechanikai és optikai műszerész, vállalkozó, a Carl Zeiss AG alapítója.
 Carl Zeiss AG, német gyár, amely optikai eszközöket, ipari mérőeszközöket és orvosi eszközöket készít. Carl Zeiss alapította 1866-ban Jénában eredetileg Carl Zeiss Jena néven. A vállalatnak két fő részlege van a Carl Zeiss GmbH Jénában és a Carl Zeiss AG Oberkochenben (illetve nagyobb leányvállalatai találhatók még: Aalen, Göttingen és München városokban). Ezek a második világháború után Németország egyesítéséig két külön vállalalatként működtek.
Zeiss projektor, a Zeiss gyár által készített vetítőműszer, amely egy planetárium kupolájára vetíti ki az égbolt csillagait, a bolygókat és más égitesteket. 
 FC Carl Zeiss Jena, német labdarúgóklub Jénában, amelyet ezen a néven 1966. január 20-án alapítottak újra.
Zeissia kisbolygó, Carl Zeissről elnevezett aszteroida a Naprendszer kisbolygóövében, amelyet Szergej Beljavszkij fedezett fel 1916. április 2-án.